Cette terme d'origine italienne peut signifier :

 (?), chanteuse italienne 
Mario Del Monaco (1915 – 1982), ténor italien 
Tony Del Monaco (1935 – 1993), chanteur italien